W Polsce
 Krępa – część miasta Ostrów Wielkopolski
 Krępa – część miasta Zielona Góra
 Krępa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Przemków
 Krępa – część wsi Wildno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Chrostkowo
 Krępa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Dobrzyń nad Wisłą
 Krępa – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Jeziorzany
 Krępa – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Domaniewice
 Krępa – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Krępa – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Lgota Wielka
 Krępa – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza
 Krępa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Lipowiec Kościelny
 Krępa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów
 Krępa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska
 Krępa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Tuliszków
 Krępa – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice
 Krępa – gromada w powiecie łowickim
 Krępa – gromada w powiecie przasnyskim
 Krępa – rzeka, dopływ Baryczy
 Krępa – struga, dopływ Krępieli
 Krępa – rzeka, prawy dopływ Odry (uchodzi przy ujściu Odry do Roztoki Odrzańskiej, w woj. zachodniopomorskim)
 Krępa – struga, prawy dopływ Odry (uchodzi k. wsi Krępna, w woj. opolskim)
 Krępa – struga, dopływ Sinowej Strugi
 Krępa – struga, dopływ Słupi
 Krępa – kanał, dopływ Zalew Szczeciński (uchodzi do Zatoki Stepnickiej)

Zobacz też 
 Krępa Górna, Krępa Kaszubska, Krępa Kościelna, Krępa Krajeńska, Krępa Mała, Krępa Słupska, Stara Krępa